Val 1968 kan syfta på:

Presidentvalet i Finland 1968
Andrakammarvalet i Sverige 1968
Presidentvalet i USA 1968